HMS Ardent je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:

 HMS Ardent (1894) 
 HMS Ardent (1913) 
 HMS Ardent (1929) 
 HMS Ardent (F184)
 HMS Ardent (H41)
 HMS Ardent (P437) 

Ardent